Йоэль Асоро (; ) — шведский футболист ганского происхождения, нападающий клуба «Юргорден».

Клубная карьера 
В детстве играл за ИФК «Ханинге». Йоэль является воспитанником шведской академии «Броммапойкарна». В 2015 году он подписал контракт с «Сандерлендом», где в течение первого сезона выступал за молодёжную команду.

Перед сезоном 2016/2017 был приглашён на сборы с основой. 21 августа 2016 года дебютировал в английской Премьер-лиге поединком против «Мидлсбро», выйдя на замену на 81-й минуте вместо Дункана Уотмора.

Карьера в сборной 
Асоро — постоянный игрок юношеской сборной Швеции до 17 лет.

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Юргорден»